Рамфоринх (Rhamphorhynchus від  — дзьоб і  — морда) — рід птерозаврів родини Rhamphorhynchidae, що існував у пізній юрі ( тому) на території сучасних Європи та Африки. Рештки рамфоринхів знайдено в Португалії, Німеччині, Великій Британії і Танзанії. Вперше описаний палеонтологом Германом фон Маєром в 1847 році. Включає 3 види. Відмінною рисою рамфоринхів були довгі, укріплені зв'язками хвости з характерним ромбоподібним кінчиком.

Хоча фрагментарні останки рамфоринх знайдені в Англії, Танзанії і Португалії, найкраще збереглися зразки з Зольнхофенських вапняків, Німеччина. Багато з цих скам'янілостей зберегли не тільки кістки, але і відбитки м'яких тканин, таких, як мембрана крила.

Опис

Череп 

Щелепи рамфоринха несли гострі голчасті зуби, спрямовані вперед, а гострий, вигнутий, беззубий дзьоб вказує, в основному, на рибну дієту. Риба і залишки головоногих часто трапляються серед вмісту шлунків рамфоринх, а також в копролітах. У верхній щелепі птерозавра було 20 зубів, нижня щелепа мала 14 зубів .

Посткраніальний скелет 
Скелет рамфоринха налічував 7 шийних, 16 грудних, 2 поперекових, 4-5 крижових і 40 і більше хвостових хребців. Грудина була великою, чотирикутною, з добре розвиненим кілем і довгим переднім виростом. Плечові кістки відносно короткі, але потужні. Передпліччя в півтора рази і більше довше за плече, п'ясткові кістки в півтора-два рази коротші плеча і в 18-19 разів коротші літального пальця. Перші (найдовші) фаланги літального пальця в 2,5 рази довші за плече. Передлобні кістки тонкі, без розширень, вигнуті під прямим кутом. Стегнові кістки помітно коротші плечових, а великі гомілкові рівні їм або перевершують їх по довжині. Розміри тіла рамфоринхів досягали 40 см і більше .

Філогенія

Екологія 
Було виявлено декілька вапнякових плит, в яких скам'янілі рамфоринхи знаходяться в тісному зв'язку з ганоїдними рибами Aspidorhynchus. В одному з цих зразків щелепи Aspidorhynchus проходять через крило рамфоринха; залишки дрібної риби, можливо, Leptolepides, знаходяться в горлі рамфоринха. В описі 2012 року автори припустили, що рамфоринх зловив Leptolepides під час плавання. У той час, поки риба просувалася по стравоходу птерозавра, він сам був атакований великим Aspidorhynchus, який випадково проткнув мембрану крила рамфоринх своїм гострим носом. Його зуби застрягли в пікнофібрах мембрани. Сутичка призвела до загибелі обох тварин, швидше за все, тому, що вони потонули і потрапили в безкисневе середовище .

Примітки 

Птерозаври
Птерозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1846
Вимерлі плазуни Європи